Razdeł – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Razdeł – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra